Hemmelmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Hemmelmayr (* 1937), österreichischer Ordenspriester
 Franz Josef von Hemmelmayr (1869–1939), österreichischer Chemiker